Barbecue – metodo di cottura del cibo
 Barbecue – film del 2014 diretto da Eric Lavaine